Shalott is de verengelste naam van de plaats Astolat, zoals beschreven in de 13e-eeuwse Italiaanse legende van Elaine van Astolat.
 De naam Shalott is vooral bekend uit een gedicht van Alfred Tennyson, "The Lady of Shalott".
 Maar ook een lied van Emilie Autumn, gebaseerd op Tennyson's gedicht
 Eveneens van diverse schilderijen, waaronder The Lady of Shalott van John William Waterhouse